Alt for Norge har flere betydninger:

 Alt for Norge (valgsprog) er det norske monarkis valgsprog siden 1905
 Alt for Norge (avis), norsk modstandsavis fra 1944 – 1945, udgivet af NKP
 Alt for Norge (film), norsk stumfilm fra 1912
 Alt for Norge (tv-serie fra 2005), norsk dokumentarserie på TV 2 Norge
 Alt for Norge (tv-serie fra 2010) En norsk realityserie på TV Norge